Aardrijkskunde
Faulkner County, county in de Amerikaanse staat Arkansas

Literatuur
PEN/Faulkner Award, Amerikaanse literatuurprijs

Personen met de achternaam Faulkner
Charles Faulkner, Amerikaans lifecoach, motivatietrainer, effectenhandelaar en schrijver
Max Faulkner, Engels golfer
Newton Faulkner, Brits muzikant
Pádraig Faulkner, Iers politicus
Walt Faulkner, Amerikaans Formule 1-coureur
William Faulkner, Amerikaans schrijver